Oláh u Olah puede referirse a:
 Nicolás Olahus ( Oláh Miklós; 1493, Nagyszeben – 1568)
 George A(ndrew). Olah ( Oláh György (András); * 1927, Budapest), un químico.
 el Reactivo de Olah.
 Eva Olah Arrè (* 1943, Szolnok), una artista residente en Milán, de origen húngaro.

Ritual 
 Olah o Korban Olah, ritual del holocausto en el judaísmo.